Marineopstand (Brazilië) - twee opstanden in 1890
 Marineopstand (Portugal) - opstand in 1936
 Marineopstand (India) - opstand in 1946
 Muiterij op De Zeven Provinciën - opstand in 1933
 Muiterij op de Bounty - opstand in 1789